The Chase è il secondo album della band folk scozzese Wolfstone.

Tracce

Collegamenti esterni